Сантипонсе () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 9 км². Население — 8238 человек (на 2010 год). Расстояние — 6,9 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Santiponce.es
 IuSantiponce.com 
 
 

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи